Notohypsilophodon comodorensis es la única especie conocida del género extinto  Notohypsilophodon   (gr. “dientes de crestas altas del sur”) de dinosaurio, ornitópodo, elasmariano, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 96 millones de años, en el Cenomaniense, en lo que es hoy Sudamérica.

Descripción
Como "hipsilofodóntido" u otro ornitópodo basal, Notohypsilophodon habría sido un herbívoro bípedo. Su tamaño no se estimó en el artículo descriptivo, pero como la mayoría de los hipsilofodontidos adultos tenían de 1 a 2 metros de largo, este género probablemente habría tenido un tamaño similar. En 2010 Gregory S. Paul dio una estimación de 1,3 metros para la longitud, 6 kilogramos para el peso del animal.

Descubrimiento e investigación 
A partir de 1985, el Laboratorio de Paleovertebrados de la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco" organizó excavaciones en la formación Bajo Barreal datada del cenomaniense tardío, alto turoniense de la cuenca de San Jorge, en el norte de Chubut, Patagonia. En Buen Pasto, cerca de Comodoro Rivadavia, se encontró un esqueleto juvenil parcial que carece del cráneo.

En 1998, este hallazgo fue nombrado y descrito por Rubén D. Martínez como la especie tipo Notohypsilophodon comodorensis. El nombre genérico combina un griego νότος, notos , "viento del sur" con el nombre del género Hypsilophodon. El nombre específico se refiere a Comodoro Rivadavia. Es conocido a partir de los restos de un ejemplar juvenil, al que le falta el cabeza, encontrado en la Formación Bajo Barreal, en el norte de la Provincia del Chubut en la Patagonia Argentina. Fue descrito como el único hipsilofodóntido de América del Sur, esto no es aceptado por todos, compartiendo actualmente este grupo con el Gasparinisaura. Notohypsilophodon está basado en el  holotipo UNPSJB—PV 942, que consiste en un esqueleto parcial con cuatro vértebras del cuello, siete de la espalda,  4 del sacro, y seis de la cola, fragmentos de costillas, una escápula parcial, coracoides también parcial, un húmero, ambas ulnas y la mayor parte de la pata izquierda, menos el pie, y la fíbula derecha con el astrágalo. Debido a que los arcos neurales de las vértebras no están soldados,  Rubén D. Martínez, describió al individuo como un juvenil que no había alcanzado la madures corporal. No encontró evidencia que se tratara de un  iguanodóntido, siendo asignado al más basal Hypsilophodontidae, al ser descubierto el único de Sudamérica. La asignación como Hypsilophodontidae fue apoyada por Rodolfo Coria en una revisión de los ornitópodos sudamericanos de 1999, pero en revisiones más recientes de los ornitópodo basales debido a lo fragmentario de los restos ha sido incluido dentro de  Euornithopoda, un clado de Ornithopoda que incluye a los iguanodóntidos y a los hipsilofodóntidos.

Clasificación
Martínez no encontró evidencia de que Notohypsilophodon fuera un iguanodontido, y en su lugar lo asignó a los más basales Hypsilophodontidae , lo que lo convirtió en ese momento en el único hipsilofodóntido sudamericano. Rodolfo Coria apoyó una asignación de hipsilofodóntido en una revisión de 1999 de ornitópodos sudamericanos, pero una revisión más reciente de ornitópodos basales encontró que los restos fósiles son demasiado fragmentarios para la clasificación más allá de Euornithopoda, un clado dentro de Ornithopoda que incluyea los "hipsilofodóntido" e iguanodontidos. Además, los Hypsilophodontidae se consideran hoy como un grupo parafilético, que no consiste en especies directamente relacionadas que forman una rama separada, sino que representa una serie de ramas sucesivas que se separan del árbol principal de euornitópodos. Una reciente descripción de Notohypsilophodon encontró que es basal en Ornithopoda, más primitivo que Gasparinisaura. En 2015, se descubrió que formaba parte del clado Elasmaria junto con otros ornitópodos antárticos y patagónicos.

Filogenia
Cladograma basado en el análisis filogenético de Rozadilla et al., 2015.

Referencias

Enlaces externos 
 Notohipsilofodón dentro de Ornithopoda en The Thescelosaurus (en inglés)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)
 Ficha e imagen del notohipsilofodón, en Dinosaurier-Info (en alemán)

Ornithopoda
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur